Lijiabao bezeichnet:

 Lijiabao (Anding) (李家堡镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Anding in der chinesischen Provinz Gansu
 Lijiabao (Suizhong) (李家堡乡), Gemeinde im Kreis Suizhong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Lijiabao (Xuanhua) (李家堡乡), Gemeinde im Stadtbezirk Xuanhua in der chinesischen Provinz Hebei